Тяло може да се отнася за:

 Тяло (биология) в биологията и медицината,
 в религията и психологията тялото е чисто материалната част на организма, противопоставяна на душата
 Тяло (физика) във физиката – веществен материален обект,
 Тяло в астрономията – небесно тяло
 Тяло (геометрия) в геометрията — ограничено множество от тримерното пространство (например ръбести и валчести тела, платонови и архимедови тела),
 Тяло (алгебра) в алгебрата — пръстен, в който всички различни от нулевите елементи образуват група относно умножението.
 Тяло в механиката – основен обект, характеризиращ се с големина, форма, разпределение на масата и определени деформационни свойства. В механиката на идеално твърдото тяло се предполага, че под действието на разглеждните сили тялото не се деформира.